

Россия 
 Институт государства и права РАН
 Институт государства и права (ИГиП) при Тюменском государственном университете (ТюмГу)

Украина 
 Институт государства и права имени В. М. Корецкого НАН Украины